Aurikerland (Duits: Auricherland) is een historisch landschap, gelegen in het centrum van Oost-Friesland, dat een breed gebied rond de stad van Aurich omvat.

Het Aurikerland grenst in het westen aan Broekmerland, in het noorden aan Norder- en Harlingerland, in het oosten aan Ostringen en in het zuiden door Lengener- en Moormerland.

Oost-Friesland
Gouw in de Nederlanden